Biografies:
 Bayazid Bistamí, sufí persa.
 Baiazet I (1347 – 1403), soldà otomà.
 Baiazet II (1447 – 1512), soldà otomà.
 Toponímia:
 Doğubeyazıt, Dougubeyazit o Beyazıt Oriental, vila de Turquia.
 Beyazıt, Fatih, mahalle del districte de Fatih, situada a la part europea d'Istanbul, Turquia.
 Música: Bajazet (Vivaldi), òpera d'Antonio Vivaldi.